peut désigner :
 Gabrielle Russier (1937-1969), enseignante française ;
 Laurent Russier (1973), homme politique français.
Patronyme français